

Codici 
 PUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pureni (Papua Nuova Guinea)
 pui – codice ISO 639-3 della lingua puinave

Geografia
 Pui – comune del distretto di Hunedoara (Romania)
 El Pui – villaggio della parrocchia di La Massana (Andorra)

Altro
 Pui o puy – società che patrocinava agoni letterari e musicali